Miejscowości w USA:
 Dovray – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
Gminy w USA:
 Dovray (ang. Dovray Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray